Список стран, производящих целлюлозу — ранжированный по годам и объёмам (метрические тонны) информационный список государств, являющихся крупнейшими мировыми производителями целлюлозы.

Производство 
Источник данных: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ().

Примечания

Целлюлоза
Целлюлозно-бумажная промышленность